DRG kan syfta på:

DRG – ett järnvägsbolag i Tyskland 1924-1937, se  Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
DRG –  en svensk utbildningsgrupp inom hemvärnet, se Dalregementsgruppen
DRG – en typ av nervcell, se dorsalrotsganglion
DRG – ett sätt att klassificera vårdinsatser i sjukvården, se diagnosrelaterade grupper